Sieben Schiffe der Royal Navy wurden auf den Namen HMS Daring getauft, dem englischen Wort für mutig:

HMS Daring (1804), eine Brigg mit 12 Kanonen, lief 1804 vom Stapel und wurde 1813 zerstört, nachdem sie vor einer der Îles de Los auf Grund gelaufen war.
HMS Daring (1844) war ebenfalls eine 12-Kanonen-Brigg, die 1844 vom Stapel lief und 1864 abgewrackt wurde.
HMS Daring (1874), eine Sloop der Fantome-Klasse hatte 1874 Stapellauf und wurde 1889 zum Abwracken verkauft.
HMS Daring (1893) war ein 1893 vom Stapel gelaufener Zerstörer der Daring-Klasse, der 1912 abgewrackt wurde.
HMS Daring (H16) war ein Zerstörer der D-Klasse, der 1932 in Dienst gestellt und 1940 vor dem Pentland Firth durch Torpedotreffer von U 23 versenkt wurde.
HMS Daring (D05), ein Zerstörer der Daring-Klasse (1949), wurde 1952 in Dienst gestellt und 1971 abgewrackt.
HMS Daring (D32) ist ein Lenkwaffenzerstörer des Typs 45 oder Daring-Klasse (2006), der 2006 vom Stapel lief und im Januar 2009 in Dienst gestellt wurde.

Daring